Ел Макуил има више значења:

 Ел Макуил (Сан Педро Мистепек -дто. 22 -), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Макуил (Санта Марија Тонамека), насеље у савезној држави Оахака у Мексику